Tomi Kiiosk är ett alias för den svenske musikproducenten Stefan Thor som annars gör musik under bland annat namnen Folie och Minimalistic Sweden.

Svenska musikproducenter
Män
Levande personer
Födelseår saknas
Pseudonymer